Allenstein steht für:

 Landkreis Allenstein
 Olsztyn, polnische Großstadt, ehemals deutsch Allenstein (Ostpreußen)
 Raststätte Allenstein, an der A2 bei Gelsenkirchen gelegen
 Ursel Allenstein (* 1978), deutsche Übersetzerin
 Walter Allenstein (1906–1992), General der Kasernierten Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee sowie 1961 bis 1972 stellv. Minister des MfNV der DDR